Steinicke ist der Familienname von:

 Carl Georg Steinicke (1877–1939), deutscher Buchhändler und Antiquar
 Frank Steinicke (* 1977), deutscher Informatiker
 Wolfgang Steinicke (* 1962), deutscher Astronom und Autor